Сігілмасзавр (, ящір із Сігілмасса) — теропод із Північної Африки. Він був описаний у 1996 році і з тих пір неодноразово визнавався молодшим синонімом інших великих хижих динозаврів — кархародонтозавра та спінозавра. Однак у світлі останніх досліджень, з'ясувалося, що, швидше за все, це важливий вид спінозавридів.

Класифікація 
Систематичне положення цього динозавра є невизначеним, але це тетанур. Рассел у 1996 році назвав родину сігілмасзавра Sigilmassasauridae. Деякі дослідники заперечують достовірність роду Sigilmassasaurus . Пол Серено описав череп (SGM-DIN-1) і шийний хребець (SGM-DIN-3) Spinosaurus B , аналогічний як у кархародонтозавра. Пізніше, сигілмасзавра визнавали як синонім кархародонтозавра. Пізніше з'ясувалося, однак, що хребець, на підставі якого Серено синонімізував Spinosaurus B і кархародонтозавра не був пов'язаний із черепом, і він сам відрізняється в деяких рисах від черепа кархародонтозавра. Spinosaurus B відрізняється від кархародонтозавра, так що тепер найчастіше сігілмасзавр розглядається як рід, окремий від кархародонтозавра.

Види

Бібліографія 
 Сігілмасзавр

Примітки 

Спінозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Африки
Вимерлі тварини, описані 1996